Amora steht für:

 Amora (Marke), französische Marke für Lebensmittel
 Amora (Seixal), Gemeinde in Portugal
 Amora (Insel), Felsinsel in Vanuatu

 jüdische Gelehrte des 3. bis 5. Jahrhunderts (meist im Plural Amora'im), siehe Amoräer